Select Model Management — модельное агентство, основанное в Лондоне в 1977 году Тенди Андерсоном и сестрами Кастаньетти.

Компания
Select Model Management было первым модельным агентством, которое искала моделей на улице. Они воспользовались этим методом, чтобы быстро создать список клиентов и репутацию. В 1980-х годах другие модельные агентства стали использовать этот метод для развития своего бизнеса.

В течение двух сезонов (в 2005 и 2006 годах) Андерсон выступал в качестве судьи на конкурсе Make Me A Supermodel, после чего победители получали контракт с Select Model Management.  В 2011 году агентство запустило мобильное приложение, предназначенное для использования будущими моделями.

В 2019 году Select Model Management объявило о глобальном расширении за счет интеграции с MP Management.

Агентство Select Model Management имеет филиалы в 8 странах мира: Лондоне, Милане, Париже, Стокгольме, Атланте, Чикаго, Лос-Анджелесе и Майами.

Модели
Select Model Management представляет таких моделей, как Дэвид Гэнди, Ирина Шейк, Джон Кортаджарена, Оливер Чешир, Камилла Костек, Лукан Гиллеспи, Уилл Чалкер, Марьян Джонкман, Шанель Ньясьасе, Алиет и Аманда Мерфи.

В настоящее время с агентством сотрудничают:

 Адам Сенн
 Анна Селезнёва
 Барбара Фиалхо
 Брэд Кроэниг
 Брегье Хейнен
 Камилла Рутерфорд
 Камилла Костек
 Клинт Мауро
  Дафна Гроеневельд
 Дэвид Гэнди
 Девон Аоки
 Элиза Каммингс
 Сунь Фейфей
 Фредерикке Софи
 Фрида Аасен
 Грейси Карвальо
 Хизер Маркс
 Илоиз Гюрин
 Ева Лагуна
 Ирина Шейк
 Джессика Харт
 Джон Кортаджарена
 Оуэн Кирстен
 Лаис Рибейро
 Марина Линчук
 Наташа Поли
 Ноа Миллс
 Пикси Гелдоф
 Примроуз Арчер
 Ксения Чумичева

Примечания

Ссылки
Официальный сайт
Select Model Management in the Fashion Model Directory
Models.com: Top-ranked Models - Select Model Management
Models.com: Models - Select Model Management
Модельные агентства